Jorge Luis Arango (1958. április 12. –) kolumbiai nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Teljes neve: Jorge Luis Arango Cardona. Egyéb foglalkozása: tanár.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát letéve a körzeti bajnokságokban játékvezetőként és partbíróként tevékenykedett. Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján 1993-ban lett a Categoría Primera A asszisztense. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. A nemzeti játékvezetéstől 2003-ban vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Kolumbiai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1993-tól tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2003-ban a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra, valamint Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra  a FIFA JB partbíróként alkalmazta. 1998-ban a tornán a meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül a nemzeti vagy a kijelölt játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

1998-as labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Copa América
Kolumbia rendezte a 40. kiírást, a 2001-es Copa América labdarúgó tornát, ahol a COMNEBOL asszisztensként alkalmazta.

2001-es Copa América

Olimpiai játékok

1996. évi nyári olimpiai játékok
Az 1996. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Férfi labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Női labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Források 

Kolumbiai labdarúgó-játékvezetők
1958-ban született személyek
Élő személyek